Przytoka peut désigner :
 :

dans la voïvodie de Mazovie
 Przytoka, village du powiat de Mińsk
 Przytoka, village du powiat de Ciechanów